Die Bayer-Bezeichnungen von E bis G.



 Equuleus (Füllen) 

 Eridanus 

 Fornax (Chemischer Ofen) 

 Gemini (Zwillinge) 

 Grus (Kranich)

Legende

Siehe auch 
 Liste der Flamsteed-Bezeichnungen von E bis G

BayerBezeichnung E